Галон — міра об'єму
 Галон — напій
 Галон — діалектна назва галуну, позументу

Див. також 
 Галлон — прізвище